Lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera lub lista znaków Gardinera – lista skatalogowanych i opisanych hieroglifów egipskich, najczęściej używanych w staroegipskim piśmie hieroglificznym, z naciskiem na okres Średniego Państwa I (przez Średnie Państwo należy rozumieć idiom obejmujący opowieści i twórczość literacką z Dynastii IX–XII (2240 – 1740 r. p.n.e.)), w dobrze znanych zapisach publicznych i prywatnych na zabytkach pomnikowych, aż do Dynastii XVIII (1573 – 1314 r. p.n.e.). Znacznie później, gdy pisarze Etiopskich i Saiskich Dynastii (715 – 515 r. p.n.e.) celowo adaptowali archaiczny styl pisania, nastąpił odwrót od świetności z okresu Średniego Państwa.

Istnieją dowody, że okres nazywany renesansem nastąpił po pewnych rozłamach i podziałach u schyłku Starego Państwa, a cechował się rozkwitem aktywności literackiej (nastąpiła moda na kwiecisty i metaforyczny styl) oraz pojawieniem się ogromnej ilości opowieści i półdydaktycznych rozpraw naukowych poświęconych sławnym osobom, które następnie kopiowano i przepisywano w szkołach. Z tych powodów okres Średniego Państwa może być nazywany okresem klasycznym literatury staroegipskiej.

Lista Gardinera zawiera około 800 znaków hieroglificznych. Sporządził ją sir Alan Gardiner, brytyjski egiptolog i filolog. Lista została opublikowana w jego książce pt. Gramatyka egipska. Istota wprowadzenia do studiów nad hieroglifami (Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs). Pierwsze wydanie ukazało się w 1927 r. Kolejne edycje, poprawione i uzupełnione ukazały się w roku 1950 i 1957.

Lista okazała się być wszechstronna i szczegółowa. Do dzisiaj praca Gardinera w środowiskach egiptologów uważana jest za najdokładniejszą w kwestii systemu słownego i stała się punktem odniesienia.

Lista Gardinera opisuje najbardziej powszechne egipskie hieroglify. Podzielone one są na kategorie oraz zawierają dwie formy dla wielu hieroglifów: postać pionową i postać poziomą. Gardiner zawarł także odmiany rozmiarowe poszczególnych hieroglifów. Pomocny w czytaniu o hieroglifach jest podział tekstu na osobne bloki.

Próby skatalogowania hieroglifów były już wcześniej podejmowane przez wielu lingwistów i egiptologów pod koniec XIX i na początku XX w., jednak były to listy sporządzane zbyt ogólnikowo i słabo wyjaśniające znaczenia niektórych wieloznacznych znaków lub nie posiadały wariantów jednego znaku. Dla przykładu, Wallis Budge opisał na 50 stronach około 1000 hieroglifów, ale bez odmian rozmiarowych.

Lista Gardinera nie jest skorowidzem odniesienia znaków – znaczące zastosowania znaków mogą być pominięte. Na przykład hieroglif G16 (nbty): ideogram oznaczający Dwie Panie, tj. bogini Uadżet jako kobra i Nechbet jako biały sęp, które są boginiami opiekunami i patronami oddzielnych egipskich królestw (Górnego i Dolnego Egiptu) zjednoczonych w Starożytny Egipt. Od momentu, kiedy nastąpiło zjednoczenie kraju, obie boginie zostały uosobione w jednym symbolu ureusza (pierwotnie symbol bogini Uadżet), a później jako zjednoczone boginie stały się opiekunkami i patronkami całego Egiptu oraz faraonów. Ideogram dwóch bogiń jest wykazany w kategorii G – Ptaki jako G16, a przeoczony na liście C – Antropomorficzne bóstwa i I – Płazy, gady itp.

Kategorie Gardinera to skróty i uosobienie cech charakterystycznych. Stanowią podzbiory znaków hieroglificznych używanych w papirusach, szczególnie w Księdze Umarłych.

Kategorie hieroglifów

A – Człowiek (mężczyzna) i jego stany 

61 znaków + 11 dodatkowych wariantów

B – Kobieta i jej stany 

12 znaków + 3 dodatkowe

C – Antropomorficzne bóstwa 

16 znaków

D – Części ciała człowieka 

63 znaki + 29 dodatkowych wariantów

E – Ssaki 

34 znaki + 2 dodatkowe warianty

F – Części ciała ssaków 

52 znaki + 6 dodatkowych wariantów

G – Ptaki 

54 znaki + 19 dodatkowych wariantów

H – Części ciała ptaków 

8 znaków + 2 dodatkowe warianty

I – Płazy, gady, itp. 

15 znaków + 12 dodatkowych wariantów

K – Ryby i części ciała ryb 

7 znaków

L – Bezkręgowce i mniejsze zwierzęta 

7 znaków

M – Drzewa i rośliny 

44 znaki + 5 dodatkowych wariantów

N – Niebo, ziemia i woda 

42 znaki + 25 dodatkowych wariantów

O - Budynki, części budynków, itp. 

51 znaków + 9 dodatkowych znaków

P – Statki i części statków 

11 znaków + 3 dodatkowe warianty

Q – Meble domowe i pogrzebowe 

7 znaków + 1 dodatkowy wariant

R – Meble świątynne i tajemnicze symbole 

25 znaków + 1 dodatkowy wariant

S – Korony, stroje i laski 

46 znaków + 3 dodatkowe warianty

T – Wojna, polowanie, rzeź 

35 znaków + 6 dodatkowych wariantów

U – Rolnictwo, rzemiosło i zawody 

41 znaków + 5 dodatkowych wariantów

V – Liny, włókna, kosze, torby, itp. 

39 znaków + 3 dodatkowe warianty

W – Naczynia kamienne i gliniane 

25 znaków + 4 dodatkowe warianty

X – Bochenki i ciasta 

8 znaków + 11 dodatkowych wariantów

Y – Pisanie, gry, muzyka 

8 znaków + 5 dodatkowych wariantów

Z – Kreski, znaki pochodzące z hieratyki, figury geometryczne 

16 znaków + 10 dodatkowych wariantów

Aa – Niesklasyfikowane (nieokreślone) 

34 znaki + 7 dodatkowych wariantów

Kategorie pomocnicze w rozszerzeniu Wikihiero

Ba - Znczniki, nawiasy i klamry 

6 znaków + 18 dodatkowych wariantów

Ca - kartusze i ogrodzenia 

3 znaki + 8 dodatkowych wariantów

Da - Znaki niesklasyfikowane i odstępy 

11 znaków

Zobacz też 
 pismo hieroglificzne - opis pisma hieroglificznego
 egipskie hieroglify jednoliterowe
 egipskie hieroglify dwuliterowe
 egipskie hieroglify trzyliterowe
 egipskie hieroglify – określniki i ideogramy
 Lista egipskich hieroglifów - lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach UNIKODU wraz z listą Gardinera
 Egipskie hieroglify (Unikod blok) - hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie UNIKOD
 hieroglify - krótki opis, czym są hieroglify
 egipski system liczbowy

Przypisy

Bibliografia 
 Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973. .

Linki zewnętrzne 
 składnia hieroglificzna – czyli, jak pisać hieroglifami w Wikipedii 
 fonemy – czyli, skróty literowe hieroglifów fonetycznych 
 
 

Starożytny Egipt